Abertura puede referirse a:
 La abertura o altura; en fonética, amplitud que los órganos fonadores, al producirse una articulación, conceden al paso del aire.
 La abertura o apertura; en óptica, perforación a través de la cual pasa la luz.
 La abertura o vano; en arquitectura y construcción, hueco o paso.

Además, puede hacer referencia a:
 Abertura, municipio de la provincia de Cáceres, en la Comunidad Autónoma de Extremadura (España).

Enlaces externos